Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2005 war die 16. Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 2. bis 10. Juli 2005 in der taiwanischen Hafenstadt Kaohsiung statt.

Weltmeister wurde der Taiwaner Wu Chia-ching durch einen 17:16-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Kuo Po-Cheng. Titelverteidiger Alex Pagulayan schied in der Runde der letzten 32 gegen Vilmos Földes aus.

Modus 
Die 96 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde.

Vorrunde 
Die folgenden 64 Spieler schieden in der Gruppenphase aus:

Finalrunde

Weblinks 
 WPA World Pool Championship 2005 auf azbilliards.com

Quellen 

2005
Poolbillardveranstaltung 2005
Billardturnier in Taiwan
Sportveranstaltung in Kaohsiung